Mangala steht für:
 Mangala (Spiel), eine türkische Variante des Spiels Mancala
 Mangala (Mythologie), Sanskrit für den Planeten Mars in der hinduistischen Mythologie. Namensgeber der Marsstrukturen:
 Mangala Fossae 
 Mangala Valles
 als Adjektiv auf Sanskrit „glücksbringend,“ siehe Ashtamangala
 Mangala (Buddha), Buddha

Mangala ist der Familienname folgender Personen:
 Eliaquim Mangala (* 1991), französischer Fußballspieler
 Orel Mangala (* 1998), belgischer Fußballspieler